Херст, Хэрст или Хёрст () — английские фамилии, одинаково передаваемые на русский язык; также топоним.

Фамилия 
 Хёрст, Брэндон (1866—1947) — английский актёр театра и кино.
  (1880—1978) — британский гидролог.
 Херст, Джефф (род. 1941) — английский футболист и футбольный тренер.
 
 Хёрст, Джордж Рэндольф (1927—2012) — предприниматель, наследник первого медиамагната У.Хёрста, миллиардер, председатель правления компании Hearst Corporation с 1996 по 1999 год.
 Херст, Дэвид (род. 1967) — английский футболист.
 Херст, Дэмьен (род. 1965) — британский художник.
 Херст, Дэниел (1876—1961) — английский футболист.
 Хёрст, Клод (1855—1942) — американская художница.
 Херст, Лидия (род. 1984) — правнучка У. Р. Херста, актриса, модель и блогер о стиле жизни.
 Хёрст, Майкл (род. 1957) — новозеландский актёр.
 Хёрст, Майкл (род. 1952) — британский сценарист и продюсер.
 Хёрст, Натали (род. 1983) — австралийская баскетболистка, выступающая в амплуа разыгрывающего защитника.
 Херст, Патрисия (род. 1954) — внучка У. Р. Херста, жертва политического киднеппинга.
 Херст, Райан (род. 1976) — американский актёр.
 
 Херст, Фиби (1842—1919) — американская меценатка и феминистка.
 Херст, Эдмунд Лэнгли (1898—1975) — британский химик.
 Херст, Элисон (род. 1971) — канадская гребчиха-байдарочница.

Топоним 
 Херст — город в провинции Онтарио, Канада.

См. также 
 Башня Херст (Херст-тауэр):
 Херст-тауэр
 
 Херст-касл
 Показатель Хёрста

Примечания